Municipio de Coal puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Coal (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Coal (condado de Vernon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Vernon.
 Municipio de Coal (condado de Jackson, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Coal (condado de Perry, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Perry.
 Municipio de Coal (condado de Northumberland, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Northumberland.